Прикубанский — хутор в муниципальном образовании город-курорт Анапа Краснодарского края России. Входит в состав Первомайского сельского округа.

География 
Хутор находится в западной части края, на берегу реки Кубань, тремя отдаленными кварталами

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 676-КЗ Прикубанский вошёл в состав образованного муниципального образования город-курорт Анапа

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от 26 жителей.

Инфраструктура 
Социальные объекты в населённом пункте отсутствуют. В центре сельского округа — станице Юровка — функционируют основная школа, детский сад и отделение Почты России.

Транспорт 
Хутор связан населёнными пунктами округа просёлочными дорогами.

Ближайшие железнодорожные станции — Юровский  и Темрюк  — находится в центре сельского округа — станице Юровка и городе Темрюк соответственно. В центре Темрюкского района находится и морской порт.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Анапа
Населённые пункты на реке Кубань